О́пава (, , ) — река в Силезии, протекает по территории Чехии и по чешско-польской границе, левый приток Одры.

Длина реки — 111 км, площадь бассейна — 2089 км². Истоки реки находятся на склонах хребта Грубый Есеник в месте слияния речек Белая, Средняя и Чёрная Опава. Река протекает по территории Чешской Силезии, на протяжении 25 км образует границу с Польшей. Впадает Опава в Одру в Остраве.

Приток — река Моравице.

Примечания 

Реки Силезского воеводства
Реки Моравскосилезского края
Пограничные реки
Притоки Одры